Jícha může být:

 jícha – hustá polévka či omáčka. Od tohoto slova odvozen název pro zásmažku – jíška. Ve spojeních též: zahradnická směs používaná k ochrannému postřiku (bordóská jícha), suspenze k vyčiňování kůží (jirchářská jícha).

 příjmení

 Filip Jícha (* 1982) – český házenkář
 Robert Jícha (* 1976) – český zpěvák a herec
 Václav Jícha (pilot) (1914–1945) – český letec, nadporučík, stíhací a zalétávací pilot v Británii
 Václav Jícha (1874–1950) – český malíř, a pedagog 

ženská podoba s přechýlením
 Nikoleta Jíchová (* 2000) – česká atletka

Reference

Externí odkazy